Finala Cupei Campionilor Europeni 1980 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Stadionul Santiago Bernabéu, Madrid, pe 28 mai 1980, care le-a pus față în față pe Nottingham Forest din Anglia și Hamburg din Germania.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1979–80

Legături externe
1979-80 season at UEFA website

1980 în fotbal
1980